Альшаники — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Альшаники — деревня в Крупском районе Минской области.

Россия 
 Альшаники — деревня в Бельском районе Тверской области.